Motocannoniera (M/C)
 Motocisterna (M/c)